Tmesipteris är ett släkte av kärlväxter. Tmesipteris ingår i familjen Psilotaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Tmesipteris